Vaubel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Vaubel (1935–2019), deutscher Leichtathlet und Sportjournalist
 Roland Vaubel (* 1948), deutscher Ökonom